Volcano (englisch für „Vulkan“) steht für:
 Volcano (Album), Studioalbum der norwegischen Metal-Band Satyricon (2002)
 Volcano (Film), amerikanischer Spielfilm von Mick Jackson (1997)
 Volcano (Hawaii), Ort auf Hawaii
 Volcano (Kalifornien), Ort im Amador County, Kalifornien
 Volcano, The Blast Coaster, Achterbahn in Kings Dominion, Virginia, USA

Personen:
 Del LaGrace Volcano (* 1957), US-amerikanische Fotografin

Siehe auch:
 Volcano High (Martial-Arts-Film)

 Vulcano (Begriffsklärung)
 Vulkan (Begriffsklärung)
 Vulcan
 Volcan
 Volkan